II. Johanna navarrai királynő
 II. Johanna nápolyi királynő
 II. Johanna kasztíliai királynő
 II. Johanna artois-i grófnő (1308–1347) francia királyi hercegnő

fr:Jeanne II